

Patronyme 

 La famille Bezaudun est une famille noble de la commune de Roynac dans la Drôme.

Toponyme 

 Bézaudun-les-Alpes, commune du département des Alpes-Maritimes.
 Bézaudun-sur-Bîne, commune du département de la Drôme.
 Bezaudun, hameau de la commune française de Tournemire dans le Cantal.